

Населені пункти та їхні частини

 Бронево — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бронево — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бронево — село в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бронево — частина села Крикайни в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бронево — осада в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства

Примітки